

Botanique
Trèfle des champs est un nom vernaculaire donné spontanément à la plupart des espèces de trèfles qui se développent en bordure de champs. Néanmoins, même si les espèces qui suivent n'ont pas le monopole de cet habitat, l'appellation trèfle des champs est réservée généralement :

 à Trifolium arvense, nommé également Trèfle Pied-de-lièvre

 ainsi qu'à Trifolium campestre, le trèfle couché ou trèfle champêtre. On remarquera que l'adjectif champêtre semble être réservé à cette seule espèce.

Remarque
Les noms scientifiques d'espèce, arvense et campestre font référence tous deux au champ.

Flore (nom vernaculaire)